Francja:
 Montagny – gmina w regionie Rodan-Alpy
 Montagny – gmina w regionie Rodan-Alpy
 Montagny – gmina w regionie Rodan-Alpy

Szwajcaria:
 Montagny – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Broye
 Montagny-près-Yverdon – gmina w kantonie Vaud, w okręgu Jura-Nord vaudois

Osoby:
 Franck Montagny – francuski kierowca rajdowy